Перадзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Григорий Перадзе (1899—1942) — архимандрит Польской православной церкви, богослов, церковный учёный.
 Перадзе, Григорий Иванович (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.